Sonnac, commune française de l'Aveyron
 Sonnac, commune française de la Charente-Maritime
 Sonnac-sur-l'Hers, commune française de l'Aude

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France